Unger steht für:

 Unger (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Unger (Adelsgeschlecht), aus dem Erzgebirge stammendes Adelsgeschlecht
 Auto-Teile-Unger (A.T.U.), deutsches Kfz-Dienstleistungsunternehmen
 Möbel Unger, ehemalige deutsche Möbelhaus-Kette
 Unger Stahlbau, österreichisches Bauunternehmen
 Haus Unger, ein Studentenwohnheim in Berlin
 Unger-Fraktur, eine Frakturschrift des Verlegers Johann Friedrich Unger
 Unger (Aitrang), Ortsteil der Gemeinde Aitrang im schwäbischen Landkreis Ostallgäu
 Unger Island, Insel vor der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Unger Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Ungerberg, verschiedene Orte und Berge

Siehe auch:
 Ungers
 Ungerer